Сезон 1973/74 для «Нью-Йорк Нетс» стал 7-м сезоном в истории клуба в чемпионате АБА, 6-м — после переезда из Нью-Джерси в Нью-Йорк. «Нетс» закончили регулярный чемпионат с 55-ю выигранными матчами при 29-и проигранных встреч. В плей-офф «Нью-Йорк Нетс» победил в полуфинале дивизиона у «Индиана Пэйсерс», выиграл в финале дивизиона у «Кентукки Колонелс» и одержал победу в финале АБА в пяти встречах над «Юта Старз».

Драфт

Текущий состав

Ротация состава

Регулярный сезон

Сыгранные матчи

Плей–офф

Сыгранные матчи

Статистика игроков

Регулярный сезон 

|-		
| style="text-align:left;" |Джулиус Ирвинг
|84
|
|40.5
|.512
|.395
|.766
|10.7			
|5.2
|2.3
|2.4
|27.4
|-		
| style="text-align:left;" |Ларри Кенон
|84
|
|34.6	
|.462
|.000
|.703
|11.5				
|1.3
|0.9
|0.2
|15.9
|-		
| style="text-align:left;" |Билли Польц
|77
|
|33.7
|.494
|.000
|.721
|10.2			
|2.2
|0.8
|1.9
|16.4
|-		
| style="text-align:left;" |Брайан Тэйлор
|75
|
|33.4
|.476
|.276
|.699
|2.9			
|4.5
|2.1
|0.3
|11.1
|-		
| style="text-align:left;" |Джон Уильямсон
|77
|
|29.4
|.491
|.182
|.789
|2.8			
|3.2
|1.1
|0.4
|14.5
|-		
| style="text-align:left;" |Майк Гейл
|32
|
|28.3	
|.429
|.000	
|.806
|4.8				
|3.9
|1.9
|1.1
|8.0
|-		
| style="text-align:left;" |Джон Роч
|50
|
|25.1
|.487
|.382
|.842
|1.2			
|4.2
|0.8
|0.1
|11.4
|-		
| style="text-align:left;" |Вендел Лэднер
|30
|
|21.2
|.357	
|.340
|.417
|5.4			
|2.2
|1.5
|0.1
|6.8
|-		
| style="text-align:left;" |Билл Мелчионни
|56
|
|20.5
|.420
|.217
|.831
|1.4			
|3.7
|0.9
|0.1
|5.3
|-		
| style="text-align:left;" |Вилли Сожюрнер
|82
|
|16.0	
|.482
|.000
|.844
|4.1			
|0.7
|0.3
|1.1	
|5.6
|-		
| style="text-align:left;" |Билли Шеффер
|59
|
|14.8
|.497
|.222	
|.759
|2.4			
|0.6
|0.4
|0.2
|6.5
|-		
| style="text-align:left;" |Гэри Грегор
|25
|
|12.5	
|.471	
|.667
|.818	
|2.8			
|0.6
|0.2
|0.0	
|3.6
|-		
| style="text-align:left;" |Оливер Тэйлор
|8
|
|9.5
|.375
|1.000
|.600
|1.8				
|1.3
|0.4
|0.0
|3.5
|-		
| style="text-align:left;" |Рич Ринальди
|5
|
|5.6	
|.286
|.000	
|1.000	
|1.0				
|0.2
|0.4
|0.0
|2.4
|-		
| style="text-align:left;" |Боб Лаки
|3
|
|5.0
|.429	
|
|
|0.3
|0.3
|0.0
|0.3
|2.0
|-		
| style="text-align:left;" |Джим О’Брайен 
|11
|
|4.9	
|.405
|.000
|.600
|1.5
|0.5
|0.3
|0.3
|3.5
|}

Плей-офф 

|-		
| style="text-align:left;" |Джулиус Ирвинг
|14
|
|41.4	
|.528
|.455
|.741
|9.6			
|4.8
|1.6
|1.4
|27.9
|-		
| style="text-align:left;" |Билли Польц
|14
|
|37.1
|.479
|
|.789
|9.4			
|2.0
|0.7
|1.4	
|14.8
|-		
| style="text-align:left;" |Брайан Тэйлор
|14
|
|36.2	
|.518
|.667
|.767
|4.4			
|4.4
|2.4
|0.3
|14.1
|-		
| style="text-align:left;" |Ларри Кенон
|14
|
|33.6
|.495
|
|.613
|11.6			
|1.8
|1.1
|0.1
|15.8
|-		
| style="text-align:left;" |Джон Уильямсон
|14
|
|30.4	
|.450
|.000
|.815
|3.3			
|2.9
|0.7
|0.4
|11.9
|-		
| style="text-align:left;" |Майк Гейл
|14
|
|26.2
|.436
|1.000
|.950
|4.1				
|4.1
|1.4
|1.3
|8.3
|-		
| style="text-align:left;" |Вендел Лэднер
|14
|
|19.4
|.426
|.250
|.455
|5.0			
|2.4
|1.8
|0.0
|8.2
|-		
| style="text-align:left;" |Вилли Сожюрнер
|14
|
|11.0
|.415
|
|.556
|2.4							
|0.6
|0.1
|0.9	
|2.8
|-		
| style="text-align:left;" |Билл Мелчионни
|6
|
|10.0
|.500
|
|1.000
|1.5			
|2.7
|0.2
|0.0
|3.0
|-		
| style="text-align:left;" |Билли Шеффер
|5
|
|4.6
|.500
|
|.750
|1.8		
|0.6
|0.0
|0.0
|3.8
|-		
| style="text-align:left;" |Джим О’Брайен
|4
|
|2.3
|.400
|
|
|0.5
|0.8
|0.0
|0.0
|2.0
|}

Награды

Матч всех звёзд 

 Джулиус Ирвинг принимал участие в матче всех звёзд. Он набрал 14 очков, сделал 11 подборов и отдал 8 передач.
 Ларри Кенон играл в матче всех звёзд. Он набрал 18 очков и сделал 6 подбора.

Примечания

Ссылки 
 

АБА в сезоне 1973/1974
Сезоны Бруклин Нетс